Molnár József
 Molnár József (1760 k.–1827) apát-kanonok
 Molnár József (19. sz.) magyar honvéd, olasz és amerikai szabadságharcos
 Molnár József (1819–1874) római katolikus plébános
 Molnár József (1820–1902) megyei tisztiorvos
 Molnár József (1821–1899) festő, grafikus
 Molnár József (1825–1881) római katolikus plébános
 Molnár József (1849–1904) újságíró, ügyvéd, országgyűlési képviselő
 Molnár József (1869–1948) műépítész,
Molnár József (1905–1986) irodalomtörténész
 Molnár József (1907–1983) grafikus, plakáttervező
 Molnár József (1918–2008) geológusmérnök
 Molnár József (1918–2009) író, folyóirat-szerkesztő, könyvkiadó, nyomdász
 Molnár József (1920–1995) Állami díjas vegyész
 Molnár József (1922–2014) festő
 Molnár József (1939) bányász, anyagbeszerző, akit a Tóth Ilona és társai per negyedrendű vádlottjaként három év börtönbüntetésre ítéltek
 Molnár József (1950–2012) labdarúgó-játékvezető
 Molnár József (1956) repülőmodellező
 Molnár József (1958) filmrendező
 Molnár József levéltáros
 Molnár József mikrobiológus, rákkutató
 Molnár József egyetemi tanár, a SZIE rektora (2004–2007)
 Molnár József Rátz Tanár Úr Életműdíjas kémiatanár
 Molnár József (?) labdarúgó (Dorog)
 Molnár József (1992) szabadfogású birkózó
 Molnár József (?) újságíró, a PC World főszerkesztője
 Molnár József (?) közgazdász, vállalkozó, vállalatvezető, MOL-vezérigazgató

hasonló nevűek
 Molnár V. József (1930–2022) újságíró, avantgárd képzőművész, néplélekrajz-kutató

Jegyzetek